Nedan följer en lista över personer som har varit guvernör i delstaten Maine. Maine blev delstat i USA 15 mars 1820. Innan dess var Maine en del av Massachusetts.

Se även
Lista över guvernörer i Massachusetts
Maine
Demokratisk-republikanska partiet
Nationalrepublikanska partiet
Whigpartiet
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

 
Maine